

События 
 Рамиро II разбил крупный отряд мусульман на реке Осма (Осьма, турецк. Осем, англ. Escamus).
 933 (Датировка "Королевских анналов, другая датировка 946) — Хакон приплывает в Норвегию и становится там конунгом.
 С помощью короля Ательстана Хакон I, бастард Харальда Прекрасноволосого, одерживает победу над Эриком Кровавой Секирой в гражданской войне.
 933—960 (по «Королевским анналам») (946—961/4 БА) — Король Норвегии Хакон I Добрый (918—960 КА). Начало распространения христианства.
 Бегство Часлава, сына Клонимира и болгарки, из Преслава в Сербию.
 Объединение Бургундии. Королевство с центром в Арле (Арелат).
 933—937 — Рудольф II, король Арелата (Бургундии).
 15 марта — Битва при Риаде. Крупная победа немцев над венграми.
 Патриархом Константинополя становится Феофилакт (р.917), младший сын Романа Лакапина.
 Выступление Буидов против халифата.

Родились 
 Гуннора де Крепон

Скончались 
 Харальд I Прекрасноволосый — первый король Норвегии
 Альфонс IV Монах — король Леона

См. также

Примечания